CME Group
 Cöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft
 Een door de Zon uitgestoten plasmawolk (coronal mass ejection)